Malagny steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Viry im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Genthod im Kanton Genf, Schweiz